

Lugares
Azambuja
Azambuja (freguesia)
Colônia Azambuja
Santuário de Azambuja

Pessoas
Berenice Azambuja
Darcy Pereira de Azambuja
Diogo de Azambuja
Gabriel Azambuja
Graciano Azambuja
João Patrício de Azambuja
José Bonifácio Nascente de Azambuja
Marcos Castrioto de Azambuja